Whitehaven RLFC est un club professionnel anglais de rugby à XIII basé à Whitehaven. Il évolue en League 1 depuis 2017, il s'agit de la troisième division du championnat de rugby à XIII d'Angleterre.

Le club est créé en 1948. Son opposition contre Workington Town constitue un derby.

Histoire

Bilan du club toutes saisons et toutes compétitions confondues 

  Mise à jour le .

Joueurs notables 
Le français Sébastien Martins a joué pour le club en 2016.

Références

Lien externe 
 Site officiel.

Club de rugby à XIII en Angleterre
Club sportif fondé en 1948
Cumbria